

Anno 
 1036 – (MXXXVI in numeri romani) è un anno dell'XI secolo. 
 1036 a.C.

Matematica 
 1036 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1036 Ganymed è un asteroide near-Earth.